Reinbolt ist der Name von:

Reinbolt bezeichnet:
 Reinbolt Hills

Siehe auch:
 Reinbold